

Cinema 
Il villaggio dei dannati - film del 1960 diretto da Wolf Rilla, tratto dal romanzo I figli dell'invasione
Villaggio dei dannati - film del 1995 diretto da John Carpenter, rifacimento di quello del 1960
 Midsommar - Il villaggio dei dannati – film del 2019 diretto da Ari Aster

Televisione 
Il villaggio dei dannati - serie televisiva britannica del 2022, tratta dallo stesso romanzo